Chiringo o chiringa puede hacer referencia a:

 Un chiringo/a, algo pequeño, corto o escaso;
 Un chiringo/a, un trago corto (bien sea de aguardiente o de café);
 Un chiringo es un poni o caballo de tamaño pequeño;
 En Honduras, un chiringo es un andrajo o harapo;
 En Puerto Rico, una chiringa es una cometa o papalote;
 Entre los gitanos, una chiringa es una naranja (del caló chirinda);
 No confundir con: chiringuito.